Eugene, utilisé seul, peut désigner :
 La ville de Eugene dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis
 Par métonymie, la compétition d'athlétisme qui s'y déroule, la Prefontaine Classic
 Eugene (1981-), chanteuse et actrice coréenne

Pour les autres utilisations (comme prénom ou nom de famille), voir Eugène.